Ny församling kan syfta på:

 Ny församling, en församling i Karlstads stift
 Norra Ny församling, en tidigare församling i Karlstads stift
 Södra Ny församling, en tidigare församling i Karlstads stift
 Västra Ny församling, en församling i Linköpings stift
 Östra Ny församling, en tidigare församling i Linköpings stift